Vandkær kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Vandkær (Gjerrild Sogn) – et areal i Gjerrild Sogn
 Vandkær (Mygdal Sogn) – en bebyggelse i Mygdal Sogn
 Vandkær (Sejerø Sogn) – en bebyggelse i Sejerø Sogn
 Vandkær (Skelund Sogn) – et areal og en bebyggelse i Skelund Sogn
 Vandkær (Sønder Højrup Sogn) – en bebyggelse i Sønder Højrup Sogn
 Vandkær (Tirstrup Sogn) – en bebyggelse i Tirstrup Sogn